Orange Blossom bezeichnet:

 eine französische Band aus Nantes, siehe Orange Blossom
 ein Cocktail aus der Zeit der Prohibition, aus etwa gleichen Teilen von Gin und Orangensaft
 zwei Fruchtsafttanker, siehe Orange Blossom (Schiff) bzw. Orange Blossom 2
 einen Ort in den Vereinigten Staaten, siehe Orange Blossom (Kalifornien)

Siehe auch:

 Blossom
 Orange Blossom Special (Begriffsklärung)